Нидерланды принимали участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в четырнадцатый раз за свою историю, и завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Полуфинал за 5-е место

 Матч за 5-е место

Итог: Мужская сборная Нидерландов по хоккею на траве заняла 5-е место

Ссылки 
 Сборная Нидерландов  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года